Auxerrois može značiti:
 Auxerrois - sorta vina
 Auxerrois (pokrajina) - francuska pokrajina